Менялы — слово во множественном числе.
 Менялы — люди, которые занимались обменом монет одного государства на монеты другого государства в Древнем мире и в Средние Века.
 «Менялы» — роман Артура Хейли (1975).
 «Менялы» — приключенческая комедия Георгия Шенгелии (1992).